Franciaország
Polignac, település Charente-Maritime megyében
Polignac, település Haute-Loire megyében